Поликаон (, Polykaon) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Поликаон, син на спартанския цар Лелекс и първият цар на Месена
 Поликаон, син на аргонавта Бут и Афродита, жени се за Евехма (Euaichme), дъщеря на Хил и Иола и внучка на Херакъл